Killing Machine (в САЩ е озаглавен Hell Bent for Leather) е пети студиен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Това е първият албум на групата, в който представят новия си звук и стил (по време на записването му вкарват в имиджа си кожените облекла и шиповете).

Killing Machine е преименуван на Hell Bent for Leather, защото от Columbia не харесали „смъртоносното загатване“ в оригиналното заглавие. Освен това в американското издание е добавен кавър на песента на Fleetwood Mac The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown).

Албумът е ремастериран през 2001 г., като са добавени две бонус парчета. Fight for Your Life е всъщност оригиналната версия на Rock Hard Ride Free от албума Defenders of the Faith.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Лес Бинкс – барабани

Песни

2001 Бонус песни 
 Fight for Your Life – 4:06
 Riding on the Wind (лайф) – 3:16

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1978 година